Messier 95 galaksija u zviježđu Lava
 M-95 (autoput u Michiganu, SAD)
 M-95 Degman, tenk
 Barrett M95, snajper